Наварро () — іспанське прізвище. Відомі носії:
 Алехандро Перес Наварро (1991) — іспанський футболіст, центральний захисник.
 Карла Суарес Наварро — іспанська тенісистка
 Карлос Наварро — прем'єр-міністр Іспанії
 Манель Наварро — каталонський співак, учасник Євробачення-2017;
 Маурісіо Наварро — канадський футбольний суддя
 Ньєвес Наварро — італійська й іспанська акторка
 Пітер Наварро — американський економіст
 Серхіо Наварро — іспанський футбольний тренер
 Сільвія Наварро — мексиканська акторка
 Сільвія Наварро — іспанська гандболістка
 Фернандо Наварро — іспанський футболіст
 Хаві Наварро — іспанський футболіст
 Хоакін Наварро Хіменес — іспанський футболіст
 Хосе Леонардо Наварро — мексиканський футболіст
 Хуан Августін Урікоечеа Наварро — в. о. президента Сполучених Штатів Колумбії
 Хуан Карлос Наварро — іспанський баскетболіст

 Наварро (Аргентина) — місто в Аргентині
 Наварро (округ, Техас) — округ (графство) у штаті Техас, США
 Наварро (округ, Аргентина) — округ у провінції Буенос-Айрес в центральній Аргентині
 Наварро (Техас) — місто у штаті Техас, США